Šumadija est un toponyme qui peut désigner :
la Šumadija, une région géographique de Serbie ;
l'éparchie de Šumadija, une circonscription de l'Église orthodoxe serbe ;
le district de Šumadija, une subdivision administrative de la Serbie.

Homonymie de toponyme